Ел Амбар има више значења:

 Ел Амбар (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Амбар, Ел Амбар де Ечеверија (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Амбар (Хитотол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику